Состав сборных на чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд 2020. Максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игрока и 3 вратаря.

Заявка сборной Германии на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Заявка сборной Казахстана на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Заявка сборной Канады на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Заявка сборной России на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Заявка сборной Словакии на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Заявка сборной США на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Заявка сборной Финляндии на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Заявка сборной Чехии на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Заявка сборной Швейцарии на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Заявка сборной Швеции на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

М